Маси може да се отнася за:
 Маси, град във Франция
 Маси (кантон), кантон във Франция
 Маси (остров), канадски остров в Северния ледовит океан
 Хора
 Алберто Маси (р. 1992), италиански писател
 Соня Маси (р. 1952), американска писателка